Pronome pessoal
Ou ainda:
Tú - canção de Shakira
Tupolev

Desambiguações de siglas